Бониља има више значења:

 Бониља, Кампо Бониља (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Бониља (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику